À la carte steht für:

 À la carte, ein gastronomischer Begriff
 À-la-carte-Kartenspielpreis, ein Kartenspielepreis
 À La Carte (Band), eine ehemalige Musikgruppe
 À la carte (Album), ein 1984 erschienenes Album der österreichischen Band Erste Allgemeine Verunsicherung.
 A la carte (Spiel), ein Brettspiel von Karl-Heinz Schmiel
 A la carte (Gourmetführer), österreichischer Gourmetführer mit Website
 À la Carte! (Film), Spielfilm von 2021
Siehe auch:
 Kültür alakart